Wilmot River ist der Name folgender Flüsse:

 Wilmot River (Neuseeland), auf der Südinsel von Neuseeland
 Wilmot River (Forth River), Nebenfluss des River Forth, Tasmanien, Australien
 Wilmot River (Prince Edward Island), Kanada